Kerning ist:
 der englische Begriff für Unterschneidung (Typografie)
 der Familienname von Johann Baptist Kerning, Pseudonym von Johann Baptist Krebs (1774–1851), deutscher Freimaurer und esoterischer Schriftsteller